José María Palacios puede referirse a cualquiera de las siguientes personas:
 José María Palacios Moraza, pelotari español.
 José María Palacios y Soto Zárate, político y militar chileno.